Kasta pärlor åt svin, bara pärlor åt svin eller pärlor för svin kan syfta på:

 Kasta pärlor åt svin – ett uttryck från Nya Testamentet
 Pärlor åt svinen (musikalbum) – ett album av Magnus Uggla
 Pärlor för svin (musikgrupp) – en kvartett som spelar nutida konstmusik
 Pärlor för svin (tecknad serie) – en tecknad serie

Se även
 Pärlor och svin – Carolina Wallin Pérez debutalbum